Akihiro Gono
Akihiro Ienaga
5355 Akihiro
Akihiro Hyodo
Akihiro Sato
Akihiro Sakata
Desambiguação